

Personnalités 
Yannick Favennec (né en 1958), homme politique français.
Melaine Favennec (né en 1950), musicien breton.

Homonymie de patronyme